A polinéz nyelvek az ausztronéz nyelvcsalád maláj-polinéz ágához tartozó nyelvek. Mintegy negyven polinéz nyelvet tartanak számon, melyek közül a legjelentősebbek a tahiti, a szamoai, a tongai, a maori és a hawaii nyelv. Két nagyobb alcsoportja van, a tonga-niue és az ún. „polinéz mag”.

A polinéz nyelvcsalád

Tongai nyelvek
tongai nyelv
 niuei nyelv
 niuafo'oui nyelv
„polinéz mag”
fakauvea nyelv
fagauvea nyelv
fakafutuna nyelv
futuna-aniwa nyelv
pukapuka nyelv
rennell-bellona nyelv
tikopia nyelv
ifira-mele nyelv
emae nyelv
anuta nyelv
Ellisi nyelvek
szamoai nyelvek
szamoai nyelv
tokelaui nyelv
Ellisi külső nyelvek
tuvalui nyelv
nukuoroi nyelv
kapingamarangi nyelv
nukuriai nyelv
takuui nyelv
nukumanui nyelv
luangiuai nyelv
sikaianai nyelv
pileni nyelv
Kelet-polinéz nyelvek
rupanui nyelv (húsvét-szigeti nyelv)
Közép-kelet-polinéz nyelvek
Marquises-szigeteki nyelvek
hawaii nyelv
marquises-szigeteki nyelv
mangarevai nyelv
Tahiti nyelvek
maori nyelv
moriori nyelv
tahiti nyelv
tuamotui nyelv
penrhyni nyelv
rarotongai nyelv
Rapai nyelvek
rapai nyelv

Néhány polinéz szó összehasonlítása

Maláj-polinéz nyelvek